Kanton Dreux-Sud
Kanton Dreux-Est
Kanton Dreux-Ouest